Агала́товское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Всеволожского района Ленинградской области. Административный центр — деревня Агалатово.

Главой поселения и главой администрации является Сидоренко Владимир Викторович. Телефоны администрации: 58-222, 58-437.

Географические данные 
 Общая площадь: 21 828 га
 Нахождение: северо-западная часть Всеволожского района
 Граничит:
 на севере — с Куйвозовским сельским поселением
 на востоке — с Лесколовским сельским поселением и Токсовским городским поселением
 на юге — с Бугровским сельским поселением
 на юго-западе и западе — с Юкковским сельским поселением
 на северо-западе — с Выборгским районом
 По территории поселения проходят автомобильные дороги: 
  «Сортавала» (Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»)
  (Скотное — Приозерск)
  (Подъезд к ст. Ламбери)
  (Елизаветинка — Медный Завод) 
  (Песочный — Киссолово) 
  (Осиновая Роща — автодорога )

 Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 50 км.

Геологические особенности 
Особенностью Агалатовского СП является камовый рельеф куполообразной формы, высотой более 100 м над уровнем моря.

История 
В начале 1920-х годов в составе Вартемягской волости Петроградского уезда Петроградской губернии был образован Агалатовский сельсовет.

В январе 1924 года Петроградский уезд был переименован в Ленинградский, а Агалатовский сельсовет вошёл в состав объединённой Парголовской волости.

В августе 1927 года Агалатовский сельсовет вошёл в состав Парголовского района Ленинградской области.

19 августа 1930 года после ликвидации Парголовского района Агалатовский сельсовет вошёл в состав Куйвозовского финского национального района.

20 марта 1936 года Куйвозовский район был переименован в Токсовский район.

В 1937 году Агалатовский сельсовет присоединен к Вартемягскому сельсовету.

22 февраля 1939 года в результате упразднения Токсовского района Вартемягский сельсовет был включен в состав восстановленного Парголовского района, к сельсовету присоединён ликвидированный Скотненский сельсовет.

3 апреля 1954 года после повторной ликвидации Парголовского района Вартемягский сельсовет вошёл в состав Всеволожского района.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Вартемягский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Вартемягскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 17-оз от 10 марта 2004 года образовано Агалатовское сельское поселение, в его состав вошла территория бывшей Вартемягской волости.

Население

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство и пищевая промышленность. В поселении ведут хозяйственную деятельность ЗАО ПЗ «Ручьи», ЗАО «Вартемяки», ФГУСХП «Ленинградец» и 20 фермерских хозяйств.
Более 70 % территории занимают земли гослесфонда. Территория поселения — зона активного дачного и коттеджного строительства.

Перспективы 
В Агалатовском СП планируется выделить 300 га сельхозземель для реализации новых инвестиционных проектов.
В рамках генплана предполагается предоставить инвесторам примерно 80 га вдоль трассы , эти земли планируется перевести в земли промышленности, транспорта и связи. Кроме того, 220 га около деревень Агалатово, Вартемяги, Скотное и Касимово будут переведены в земли поселений.

Состав сельского поселения 
На территории поселения находятся 6 населённых пунктов — 6 деревень:

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт МО «Агалатовское сельское поселение»

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Всеволожского района